Die Saison 1984/85 war die 10. Spielzeit der österreichischen Schachstaatsliga.

An der Spitze gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Titelverteidiger SK VÖEST Linz und dem SK Merkur Graz, trotz einer Niederlage im direkten Vergleich konnten die Linzer sich mit einem halben Punkt Vorsprung durchsetzen.

Der Aufsteiger SK Flötzersteig-Breitensee konnte mit einem einzigen Punkt Vorsprung gegenüber Union Styria Graz den Klassenerhalt schaffen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen Staatsliga im Schach 1984/85.

Abschlusstabelle 

Anmerkungen:

Kreuztabelle

Qualifikationsturnier zur Staatsliga A 1985/86 
Das Qualifikationsturnier zur Staatsliga A fand vom 25. bis 27. Mai in Salzburg statt. Die Teilnehmer waren SC Inter Salzburg (Sieger der Westliga), der Schachverein Villach (Sieger der Südliga), der SC Traun 67 (Sieger der Ostliga) und der SC Donaustadt als Sieger der Landesliga Wien. Der SC Donaustadt gewann das Turnier und stieg damit auf.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Endstand in Schachsport 26/3, Seite 2 (PDF; 1,1 MB)
 Ergebnisse des Qualifikationsturniers in Schachsport 33/3, Seite 3 (PDF; 1,4 MB)

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 1984
Schachveranstaltung 1985
Sportsaison 1984/85